Список наград американской поп-исполнительницы Камилы Кабельо () включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её сольной музыкальной карьеры в 2016 году.

American Music Awards 

!Ссылка
|-
|rowspan="5"|2018
|rowspan="2"|Camila Cabello
|New Artist of the Year
|
| style="text-align:center;" rowspan="5"|
|-
|Favorite Pop/Rock Female Artist
|
|-
|rowspan="3"|«Havana» 
|Collaboration of the Year
|
|-
|Video of the Year
|
|-
|Favorite Pop/Rock Song
|
|}

Billboard Music Awards 

!Ссылка
|-
|2017
|«Bad Things» 
|Top Rap Collaboration
|
| style="text-align:center;"|
|}

Billboard Women in Music 
Основная статья: Billboard Women in Music

!Ссылка
|-
|2017
|Camila Cabello
|Breakthrough Artist
|
| style="text-align:center;"|
|}

BMI London Awards 
Основная статья: BMI Awards

!Ссылка
|-
|2017
|«All in My Head (Flex)»
|Pop Award Songs
|
| style="text-align:center;"|
|}

Global Awards 
Основная статья: Global

!Ссылка
|-
| rowspan=5| 2018
| «Havana» 
| Best Song
| 
| style="text-align:center;" rowspan=5|
|-
| rowspan=4| Camila Cabello
| Best Female
| 
|-
| Rising Star Award
| 
|-
| Best Pop
| 
|-
| The Global Special Award
| 
|-
|}

iHeartRadio MuchMusic Video Awards 
Основная статья: iHeartRadio Much Music Video Awards

!Ссылка
|-
| rowspan="3" |2016
| rowspan="3" | «I Know What You Did Last Summer»
|Fan Fave Video
| 
| style="text-align:center;" rowspan="3" |
|-
|Best Pop Video
|
|-
|Video of the Year
|
|-
| 2017
| Camila Cabello
| Best New International Artist
| 
| style="text-align:center;"|
|}

Latin American Music Awards 

!
|-
|2018
|Camila Cabello
|Favorite Crossover Artist
|
| style="text-align:center;"|
|}

Latin Grammy Awards 

!
|-
|2017
|«Hey Ma»
|Best Urban Song
|
| style="text-align:center;"|
|}

LOS40 Music Awards 

!
|-
|2017
|Camila Cabello
|Lo+40 Best Artist Award
|
| style="text-align:center;"|
|-
|rowspan="2"|2018
|Camila
|International Album of the Year
|
| style="text-align:center;" rowspan="2"|
|-
|«Havana» 
|International Song of the Year
|
|}

MAD Video Music Awards 

!
|-
|2018
|«Havana» 
|Mad Radio International Song of the Year
|
|
|}

MTV

MTV Europe Music Awards 

!
|-
|2017
|Camila Cabello
|Best Pop
| 
| style="text-align:center;"|
|-
|rowspan="6"|2018
|rowspan="2"|«Havana» 
|Best Song
| 
| style="text-align:center;" rowspan="6"|
|-
|Best Video
| 
|-
|rowspan="4"|Camila Cabello
|Best Artist
| 
|-
|Best Pop
| 
|-
|Biggest Fans
| 
|-
|Best US Act
| 
|}

MTV Millennial Awards 

!
|-
|2017
| rowspan="2"|Camila Cabello
| rowspan="2"| Instagramer Global
|
| style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="2"|2018
|
| rowspan="2" style="text-align:center;"|
|-
| rowspan="1"|«Havana» 
| rowspan="1"| Hit Global
|
|}

MTV Millennial Awards Brazil 

!
|-
! scope="row" rowspan=2|2018
| «Havana» 
| International Hit
| 
| style="text-align:center;" rowspan=2|
|-
| Camila Cabello
| Fandom of the Year
| 
|}

MTV Video Music Awards 

!
|-
|2017
|«OMG» 
|Song of Summer
|
| style="text-align:center;"|
|-
|rowspan="5"|2018
|rowspan="4"|«Havana» 
|Video of the Year
|
| rowspan="5" style="text-align:center;"|
|-
|Song of the Year
|
|-
|Best Pop
|
|-
|Best Choreography
|
|-
|Camila Cabello
|Artist of the Year
|
|}

Nickelodeon Kids Choice Awards

Meus Prêmios Nick 
Основная статья: Meus Prêmios Nick

!Ссылка
|-
|rowspan="2"|2017
|Camila Cabello
|Favorite International Artist
|
| style="text-align:center;" rowspan=2|
|-
|«Hey Ma»
|Favorite Collaboration
|
|}

Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards 
Основная статья: Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards

!Ссылка
|-
|rowspan="2"|2017
|Camila Cabello
|Favorite International Artist or Group
|
| style="text-align:center;" rowspan=2|
|-
|«Hey Ma»
|Favorite Collaboration
|
|}

Nickelodeon Colombia Kids' Choice Awards 
Основная статья: Nickelodeon Colombia Kids' Choice Awards

!Ссылка
|-
|rowspan="2"|2017
|Camila Cabello
|Favorite International Artist or Group
|
| style="text-align:center;" rowspan=2|
|-
|«Hey Ma»
|Favorite Collaboration
|
|}

Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards 
Основная статья: Nickelodeon Mexico Kids' Choice Awards

!Ссылка
|-
|rowspan="2"|2017
|Camila Cabello
|Favorite International Artist or Group
|
| style="text-align:center;" rowspan=2|
|-
|«Hey Ma»
|Favorite Collaboration
|
|}

People’s Choice Awards 

!
|-
| rowspan="3"|2018
|Camila Cabello
|Female Artist of 2018
|
| style="text-align:center;" rowspan="3"|
|-
|«Never Be the Same»
|Music Video of 2018
|
|-
|Camila
|Album of 2018
|
|}

Radio Disney Music Awards 

!
|-
|2017
|«Bad Things»
|Best Collaboration
|
| style="text-align:center;"|
|-
|rowspan="2"| 2018
|Herself
|Breakout Artist of the Year
|
| style="text-align:center;" rowspan=2|
|-
|«Havana»
|Song of the Year
|
|-
|}

Teen Choice Awards 

!Ссылка
|-
|-
|2016
|«I Know What You Did Last Summer»
|Choice Music: Breakup Song
|
| style="text-align:center;"|
|-
|rowspan=5|2017
|«Crying in the Club»
|Choice Song: Female Artist
|
| style="text-align:center;" rowspan=5|
|-
|«Know No Better»
|Choice Electronic/Dance Song
|
|-
|«Hey Ma»
|Choice Latin Song
|
|-
|rowspan=4|Camila Cabello
|Choice Summer Female Artist
|
|-
|Choice Female Hottie
|
|-
|rowspan=3|2018
|Choice Female Artist
|
|rowspan=3 style="text-align:center;"|
|-
|Choice Summer Female Artist
|
|-
|«Havana»
|Choice Song: Female Artist
|
|}

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Биография и дискография на сайте Allmusic

Камила Кабельо
Камила Кабельо